przepona (botanika)
 przepona (budowa maszyn)
 przepona (mięsień)
 Przepona, pseudonim Stanisława Kasznicy, komendanta Narodowych Sił Zbrojnych